Taalgroep kan betekenen:
 een verzameling van verwante talen, zie taalfamilie.
 synoniem voor taalgroepering; de bevolking van een bepaald taalgebied.
 in België, de Nederlandse en Franse taalgroepen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).